Reprise - denominação, no Brasil, para a reapresentação de programas de televisão e rádio
 Reprise (filme)
 Reprise (álbum) - do projeto solo de Mana, lançado em 2012
 Reprise Records - gravadora estadunidense selo da Warner Music 

Desambiguação